Себастьяни () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Себастьяни, Даниэле (род. 1965) — итальянский спортивный менеджер и предприниматель, президент ФК «Пескара».
 Себастьяни, Серджио (род. 1931) — итальянский куриальный кардинал и ватиканский дипломат.
  (1782—1821) — итальянский врач и натуралист; в биологической номенклатуре названия таксонов, выделенных им, сопровождаются сокрашением «Sebast.».
 Себастьяни де Ла Порта, Орас Франсуа Бастьен (1772—1851) — маршал Франции (1840 год), французский военачальник эпохи Наполеоновских войн, дипломат и государственный деятель.